Лазарешти има више значења:

 Лазарешти (Скиту-Голешти), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Лазарешти (Мошоаја), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Лазарешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Лазарешти (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Лазарешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији